I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2018 (XXV edizione) si sono tenuti a Fionia in Danimarca, in data 14 luglio 2018.

Tra gli uomini ha vinto lo spagnolo Pablo Dapena Gonzalez, mentre la gara femminile è andata alla danese Helle Frederiksen.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2018
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2018
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2018

Campionati mondiali di triathlon long distance
Triathlon nel 2018